Крец () — власна назва.

 Топонім:
 Крец — громада в Німеччині.
 Прізвище:
 Ерік Крец — американський музикант.